

Bulgarije 
 Michajlovo (Vratsa) - dorp in de Bulgaarse oblast Vratsa
 Michajlovo (Stara Zagora) - dorp in de Bulgaarse oblast Stara Zagora
 Michajlovo - district van de stad Bankja

Rusland 
 Michajlovo (Ivanovo) - dorp in de Russische oblast Ivanovo
 Michajlovo (Jaroslavl) - dorp in de Russische oblast Jaroslavl
 Michajlovo (Kaliningrad) - dorp in de Russische oblast Kaliningrad
 Michajlovo (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Michajlovo (Novgorod) - dorp in de Russische oblast Novgorod
 Michajlovo (Pskov) - dorp in de Russische oblast Pskov
 Michajlovo (Rjazan) - dorp in de Russische oblast Rjazan
 Michajlovo (Vladimir) - dorp in de Russische oblast Vladimir

Belarus 
 Michajlava (Mahiljow) - dorp in de Wit-Russische oblast Mahiljow
 Michajlava (Minsk) - dorp in de Wit-Russische oblast Minsk

Oekraïne 
 Mychajlove (Poltava) - dorp in de Oekraïense oblast Poltava
 Mychajlove (Tsjernihiv) - dorp in de Oekraïense oblast Tsjernihiv